est la formule brute de plusieurs isomères. 

Amine
diéthylamine, numéro CAS 
Butylamine 
n-butylamine, numéro CAS 
sec-butylamine, numéro CAS , racémique
 (1R)-(–)-1-méthylpropylamine ou (2R)-butan-2-amine, numéro CAS 
 (1S)''-(+)-1-méthylpropylamine ou (2S)''-butan-2-amine, numéro CAS 
isobutylamine, numéro CAS 
tert-butylamine, numéro CAS